Warburgův efekt označuje dva možné biochemické jevy:
 Warburgův efekt (onkologie)
 Warburgův efekt (botanika)